Slovo Bor může označovat:
 bor (les) – les tvořený borovicí, borový les
 bor (prvek) – polokovový prvek
 Bor (obr) – postava ze severské mytologie
 Bór (náčelník) – náčelník Východňanů z knihy Silmarillion, bojoval proti Morgothovi v Nirnaeth Arnoediad, kde spolu se svými syny padl.
Dále se slovo Bor hojně vyskytuje jako místní jméno nebo jeho součást.

Místní jméno 

sídlo v Česku
 1. Bor (okres Tachov) – město v okrese Tachov 
 2. Bor (Milý) – vesnice, část obce Milý v okrese Rakovník 
 3. Bor (Sadov) – vesnice, část obce Sadov v okrese Karlovy Vary 
 4. Bor (Vlkava) – lokalita obce Vlkava v okrese Mladá Boleslav 
 5. Bor (Nedrahovice) – část obce Nedrahovice v okrese Příbram 
 6. Bor (Březnice) – vesnice, část obce Březnice v okrese Příbram 
 7. Bor (Sejřek) – vesnice, část obce Sejřek v okrese Žďár nad Sázavou 
 8. Bor (Střítež) – vesnice, část obce Střítež v okrese Pelhřimov 
 9. Bor (Suchdol nad Lužnicí) – vesnice, část města Suchdol nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec 
 10. Bor (Velešín) – vesnice, část města Velešín v okrese Český Krumlov 
 11. Bor (Protivín) – lokalita města Protivín v okrese Písek 
 12. Bor (Noskov) – lokalita vsi Noskov části města Mladá Vožice v okrese Tábor 
 13. Bor (Jehnědno) – lokalita vsi Jehnědno části obce Albrechtice nad Vltavou v okrese Písek 
 14. Bor (Horní Radechová) – lokalita obce Horní Radechová v okrese Náchod 
 15. Bor (Dolní Přím) (Bor 1. díl) – lokalita vsi Probluz části obce Dolní Přím v okrese Hradec Králové 
 (15.) Bor (Všestary) (Bor 2. díl) – lokalita vsi Rosnice části obce Všestary v okrese Hradec Králové 

vrch
 20. Bor (Zlatohorská vrchovina) (352 m) – vrch východně od obce Vysoká v okrese Bruntál 
 21. Bor (Jičínská pahorkatina) (360 m) – vrch západně od města Rovensko pod Troskami v okrese Semily 
 22. Bor (Zákupská hornatina) (361 m) – vrch severně od města Ralsko v okrese Česká Lípa 
 23. Bor (Českobudějovická pánev) (431 m) – vrch západně od města Protivín v okrese Písek 
 24. Bor (Březnická pahorkatina) (434 m) – vrch západně od města Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram 
 25. Bor (Plaská pahorkatina) (450 m) – vrch západně od města Plasy v okrese Plzeň-sever (někdy bývá uváděna kóta 436 m, což není vrchol kopce)
 26. Bor (Bavorovská vrchovina) (456 m) – vrch severozápadně od obce Čakov v okrese České Budějovice 
 27. Bor (Děčínská vrchovina) (487 m) – vrch západně od obce Doubice v okrese Děčín 
 28. Bor (Švihovská vrchovina) (535 m) – vrch západně od města Měčín v okrese Klatovy 
 29. Bor (Šumava) (970 m) – vrch východně od obce Stožec v okrese Prachatice 
 30. Bor (Stolové hory) (915 m) – stolová hora na hranici s Polskem (polsky Skalniak) v okrese Náchod 

nádrž
 40. Bor (rybník, Zahrádka) – rybník východně od vsi Zahrádka části obce Petrovice v okrese Příbram 
 41. Bor (rybník, Jihlávka) – rybník vzchodně od vsi Jihlávka v okrese Jihlava 
 42. Bor (rybník, Polná) – rybník severně od města Polná v okrese Jihlava 
 43. Bor (rybník, České Budějovice) – rybník v krajském městě České Budějovice 
 44. Bor (vodní nádrž Orlík) – koupaliště západně od obce Milešov v okrese Příbram 

lesní porost
 Bor (Branišov) – též Branišovský les; les mezi Branišovem a Českými Budějovicemi 

zámek
 Bor – hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Tachov

Jako místní jméno se slovo Bor vyskytuje i mimo Česko:
 Bor (přírodní rezervace) – přírodní rezervace ve Vysokých Tatrách na Slovensku
 Bor (Srbsko) – město v Srbsku
 Bor (Nižněnovgorodská oblast) – město Nižněnovgorodské oblasti v Rusku
 Bor (Jižní Súdán) – město v Jižním Súdánu (bez významové souvislosti)

Součást místního jména 
sídlo
 Bor u Chroustovic – vesnice, část obce Rosice v okrese Chrudim 
 Bor u Skutče – obec v okrese Chrudim 
 Nový Bor – město v okrese Česká Lípa
 Velký Bor – obec u města Horažďovice v okrese Klatovy 
 Velký Bor (Strunkovice nad Blanicí) – vesnice, součást městyse Strunkovice nad Blanicí v okrese Prachatice 
 Malý Bor – obec u města Horažďovice v okrese Klatovy 
 Malý Bor (Strunkovice nad Blanicí) – vesnice, součást městyse Strunkovice nad Blanicí v okrese Prachatice 
 Malý Bor (Stvolínky) – lokalita obce Stvolínky v okrese Česká Lípa 
 Malý Bor (Svojkov) – lokalita obce Svojkov v okrese Česká Lípa 
 Dlouhý Bor – vesnice, část obce Nová Pec v okrese Prachatice 
 Zadní Bor – lokalita vsi Bor (Velešín) části města Velešín v okrese Český Krumlov 
 Arnoltický Bor – lokalita obce Arnoltice v okrese Děčín 
 Ostrov-Bor – lokalita obce Jedomělice v okrese Kladno 

vrch
 Stračovský bor (296 m) – vrch jižně od obce Stračov v okrese Hradec Králové 

přírodní památka
 Černošínský bor – přírodní památka v okrese Tachov 

nádrž
 (3.) Velký Bor (rybník, Sadov) – rybník východně od obce Sadov v okrese Karlovy Vary 
 (3.) Malý Bor (rybník, Sadov) – rybník východně od obce Sadov v okrese Karlovy Vary 
 Holý Bor (rybník,) – rybník východně od městyse Stráž v okrese Tachov

Příjmení 
 Jan Bor – český divadelní režisér, otec Vladimíra
 Vladimír Bor – hudební kritik, syn Jana
 Hanuš Bor – český herec

Podobná jména 
 Bôr – hora v Nízkých Tatrách
 Bory – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Plzeň-Bory – část města Plzně
 Bora – více různých významů (bez významové souvislosti)
 Bohr – německé a dánské příjmení

Související články 
 Bory (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno